Prekowa bezeichnet zwei Pässe in den Gurktaler Alpen in Kärnten:
 Prekowahöhe vom Oberen Gurktal zum Tiebeltal
 Prekowa (Mödringbergzug) vom Mittleren Gurktal zum Metnitztal